Brogaard ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Brogaard (* 1993), dänische Handballspielerin
 Berit Brogaard (* 1970), dänische Philosophin
 Knut Brogaard (1935–2004), norwegischer Fußballspieler
 Mia Brogaard (* 1981), dänische Fußballspielerin
 Tonny Brogaard (* 1984), dänischer Fußballspieler